Уахибра Иаиб — фараон Древнего Египта, правивший приблизительно в 1695—1683 годах до н. э. Представитель XIII династии (Второй переходный период).

Биография

Артефакты правления 

После Хахотепра (Себекхотепа VI) в начале VII столбца Туринского папируса указан царь Уахибра Иаиб, со сроком правления в 10 лет, 8 месяцев и 28 дней. Некоторые историки предположительно отождествляют этого фараона с визирем Иаибом, упомянутом на стеле из западных Фив и на статуэтке, хранящейся сейчас в Болонье. Якобы визирь смог достичь престола фараона. Однако следует заметить, что имя Иаиб (Ибиа) было весьма популярно в Верхнем Египте в эпоху позднего Среднего царства, поэтому отождествление визиря и царя представляется достаточно произвольным.

Несмотря на его относительно большой период правления, о фараоне Уахибра Иаибе известно из немногих артефактов. Этот правитель упоминается на стеле из гробницы частного лица Сахатхора, вероятно, происходящей из Фив; на цилиндрической печати; возможно, на повреждённой надписи, нанесённой на голубую фаянсовую миску из Эль-Лахуна; на печати из Лишта и на порядка десяти скарабеях. Один из его скарабеев обнаружен в Библе.

Имена 
Его тронным именем было Уахибра, «Изобилие сердца бога солнца». Личным именем этого правителя было Иаиб, что можно перевести как «Умиротворение» или дословно «Омовение сердца».

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 

Правители Африки XVII века до н. э.
Фараоны XIII династии